Grengg ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Grengg (1851–1914), österreichischer Opernsänger
 Roman Grengg (1884–1972), österreichischer Geologe
 Maria Grengg (1888–1963), österreichische Autorin
 Hermann Grengg (1891–1978), österreichischer Ingenieur, Rektor der TH Graz
 Alfred Grengg (1920–2008), österreichischer Pädagoge und Sportfunktionär